au bain-marie, dit is koken in een waterbad
een Franse gemeente: Bain-de-Bretagne
een consultancy-bureau, Bain & Company
Bain, de koning van  Dal (een stadstaat in Midden-aarde)
een 'relaxte' jongen/kerel, gebruikt als roepnaam in de hedendaagse straattaal (voornamelijk bekend in het Oosten van Nederland).

Personen met de achternaam Bain:
 Alexander Bain, Schots uurwerkmaker en uitvinder van de telefacsimile 
 Alexander Bain, Brits filosoof
 Aly Bain, Schotse traditionele vioolspeler
 Andretti Bain, Bahamaans sprinter
 Edgar Bain, Amerikaans metaalkundige
 Jimmy Bain, Schots gitarist

Zie ook
Franse gemeenten met de naam Bains